Rennison ist der Familienname folgender Personen:

 Colleen Rennison (* 1987), kanadische Sängerin
 Gertrude Rennyson (1884–nach 1911), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Louise Rennison (1951–2016), englische Schriftstellerin